Павел Кымпяну (, до 1990 г. Cîmpeanu; 29 февраля 1920 — 2 декабря 2003) — румынский социолог и общественный деятель. Доктор социологических наук. Часть работ опубликована под псевдонимом Фелипе Гарсия Касальс ().

Биография 
В юности присоединился к коммунистическому движению. Подвергался репрессиям, был арестован и брошен в тюрьму (сидел в одной камере с Николаэ Чаушеску).

В 1950-е годы работал в отделе внешних связей ЦК Румынской коммунистической партии; на этой должности он поддерживал отношения между РКП и эмигрантским центром Коммунистической партии Греции в Бухаресте, а также с просоветской (антититовской) эмиграцией из Югославии.

В 1964 г. защитил диссертацию «Социальная обусловленность искусства при социализме» (, опубликована как монография). На протяжении многих лет занимался социологическими исследованиями театра, кино, телевидения. Опубликовал монографии «Радио, телевидение, аудитория» (; 1972), «Люди и театр. Социологический взгляд на публику» (; 1973), «Люди и телевидение. Социологический взгляд на телезрителя» (; 1979) и, в соавторстве со Штефаной Стериаде, «Люди и кино. Социологический взгляд на кинозрителя» (; 1985). Преподавал в Политехническом институте, затем на факультете журналистики и политических наук, руководил социологической группой на Румынском телевидении.

С 1965 года всё дальше отходил от официальной марксистско-ленинской трактовки «реального социализма». С 1971 года работал над анализом данных типов общества в неомарксистском ключе. Предложил свою вариацию теории «государственного капитализма» — трактовку общественной организации «реального социализма» как «синкретического общества». В 1976 г. передал французский перевод своей рукописи «Синкретическое общество» в США, где книга Кымпяну была переведена на английский, отредактирована американским политологом Альфредом Мейером и напечатана без ведома автора под псевдонимом, чтобы ему не повредить. Эта книга легла в основу трёх последующих напечатанных по-английски монографий о сталинизме.

В последней книге «Чаушеску, годы обратного отсчёта» (; 2002, английский перевод 2003) дал анализ институциональных и идеологических механизмов формирования румынского социалистического режима.

Книги 
 The Syncretic Society, 1980
 The Origins of Stalinism: From Leninist Revolution to Stalinist Society, 1986
 The Genesis of the Stalinist Social Order, 1988
 Exit: Toward Post-Stalinism, 1990
 Ceauşescu: The Countdown, 2003

Примечания

Ссылки 
 Vladimir Tismăneanu. Amintirea lui Pavel Câmpeanu (1920—2003)

Социологи Румынии
Коммунисты Румынии